Barbara Schibli (1975-), Zwitserse schrijfster en lerares
 Emil Schibli (1891-1958), Zwitsers leraar en schrijver
 Ernst Schibli (1952-), Zwitsers politicus
 Lotti Lobsiger-Schibli (1912-1975), Zwitserse kunstschilderes en olympisch deelneemster

Zwitserse achternaam